Pedro Fernández de Villegas (1453-1536) – religioso e umanista spagnolo
 Pedro Fernández de Lugo (1475-1536) – esploratore spagnolo
 Pedro Fernández de Murcia (1480 circa – 1521) – pittore
 Pedro Fernández Manrique (1500 circa – 1540) – cardinale e vescovo cattolico spagnolo
 Pedro Fernández de Castro y Andrade (1560-1622) – politico spagnolo, viceré di Napoli dal 1610 al 1616
 Pedro Fernández de Quirós (1565-1615), navigatore ed esploratore portoghese
 Pedro Antonio Fernández de Castro (1634-1672), decimo conte di Lemos, marchese di Sarria e duca di Taurisano
 Pedro Fernández Cantero (1946), calciatore paraguaiano
 Pedro Fernández – calciatore paraguaiano
 Pedro Fernández (1969) – cantante messicano
 Pedro Fernández Hermida (1976) – ciclista spagnolo
 Pedro Alfonso Fernández (1977) – calciatore venezuelano
 Pedro Fernández (1987) – calciatore argentino
 Pedro Fernández Espinosa – cestista spagnolo